Мацей Ивански:
 Ивански, Мацей (1981) — польский футболист.
 Ивански, Мацей (1979) — польский комментатор.